Dannebrog (früher auch Danebrog) steht für:

 die Flagge Dänemarks
 Dannebrogorden, ein dänischer Verdienstorden
 Dannebrog (Schiff, 1692), ein dänisches Linienschiff mit 82 Kanonen
 Dannebrog (Schiff, 1772), ein dänisches Linienschiff mit 60 Kanonen, versenkt in der Seeschlacht von Kopenhagen (1801)
 Dannebrog (Schiff, 1850), ein dänisches Linienschiff (im Dienst 1853–1875), 1862–1864 zur Panzerfregatte umgebaut
 Dannebrog (Schiff, 1879), die dänische Königsyacht von 1879–1932
 Dannebrog (Schiff, 1932), die dänische Königsyacht (seit 1932)
 Dannebrog (Nebraska), Ortschaft im Howard County (Nebraska)
 Dannebrog-Inseln, Gruppe von Inseln und Felsen vor der Westküste des antarktischen Grahamlands
 Dannebrog (Zeitung), eine dänische Zeitung, die von 1892–1910 erschien
 Aarhus Flydedok, 1976–1989 Dannebrog Værft A/S, ehemalige dänische Werft in Aarhus
 Weco Tankers, vormaliger Name Dannebrog Rederi A/S, dänische Reederei